Beutnitz bezeichnet

 Ortschaften:
 ein Ortsteil der Gemeinde Golmsdorf in Thüringen, Deutschland; siehe Beutnitz (Golmsdorf)
 die Gemeinde Bytnica in der Woiwodschaft Lebus, Polen (ehemals Beutnitz (Mark) im Landkreis Crossen (Oder), Brandenburg)

 Personen:
 Elisabeth von Beutnitz (1402–1445), Inkluse in Beutnitz
 Heinrich Beutnitz (um 1621), deutscher Pfarrer und Autor 
 Johann Christian Beutnitz (um 1700), Respondent in Wittenberg
 Martin Beutnitz (um 1700), deutscher Pfarrer und Autor